Le signe OTL peut faire référence :

 Compétition
 , abréviation anglophone employée dans les courses de rallye ou cyclistes signifiant que le compétiteur est exclu de l'épreuve pour retard trop important ;

 Transports 
 Omnibus et Tramways de Lyon, l'ancienne compagnie de transport en commun de la ville française de Lyon ;

 Informatique 
 OldTimer ListIt, logiciel de diagnostic, d'identification et de suppression de logiciels malveillants ;
 Émoticône coréenne exprimant le désespoir ou la déception formant une personne agenouillée avec les deux mains au sol.